El Greco (1541–1614) – malarz grecki
 El Greco – album Vangelisa z 1998 roku
 El Greco – film włoski z 1966 roku, w reżyserii Luciano Salce
 El Greco – film grecki z 2007 roku, w reżyserii Janisa Smaragdisa